Mike Harris – kanadyjski curler
 Mike Harris – południowoafrykański kierowca
 Mike Harris – kanadyjski polityk
 Mike Harris – australijski rugbysta
 Mike Harris – amerykański koszykarz